Мрчевци () — населенный пункт в общине Лакташи, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Мрчевцах проживало 735 человек.

Население

Национальный состав 
1971 год:
 Сербы — 789
 Хорваты — 4
 Югославы — 0
 Мусульмане — 0 
 Другие — 2
1981 год:
 Сербы — 701
 Хорваты — 0
 Югославы — 36
 Мусульмане — 0
 Другие — 14
1991 год:
 Сербы — 700
 Хорваты — 2
 Югославы — 28
 Мусульмане — 0
 Другие — 5

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской